Бильти́н () — город на востоке Чада, административный центр региона Вади-Фера. Также город является административным центром одноимённого департамента.

Географическое положение 
Город находится в южной части региона, на высоте 502 метров над уровнем моря.
Бильтин расположен на расстоянии приблизительно 682 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Нджамены.

Климат

Население 
По данным переписи 2010 года численность населения Бильтина составляла 10 100 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В окрестностях города расположен  (ICAO: FTTE).

См. также 
 Города Чада

Примечания 

Города Чада